Antonio Benítez può riferirsi a:

 Antonio Galdeano Benítez, meglio conosciuto come Apoño – calciatore spagnolo
 Antonio Benítez-Rojo – scrittore cubano
 Antonio Benítez Fernández – ex calciatore spagnolo
 Antonio Fernández Benítez – ex allenatore di calcio spagnolo